Harder, település az USA Washington államában
 Harder, Tiesto és Kshmr dala
 Harder, Jax Jones és Bebe Rexha dala
 Harder, családnév